Tadeusz Burdziński (1868-1925) – polski lekarz, ginekolog,
 Tadeusz Burdziński (1908-1970) – major dyplomowany Wojska Polskiego, cichociemny, powstaniec warszawski.